Parasphaeropsis är ett släkte av svampar. Parasphaeropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parasphaeropsis